La dédicace « Saint-Pierre-aux-liens » est le nom de nombreuses églises :

Homonymie

Église Saint-Pierre-aux-Liens de Caraquet ;
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Québec.



Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Corse 
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Sarrola-Carcopino

Grand Est

Hauts-de-France 
 Aisne 
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Chivy-lès-Étouvelles ;
 Église Saint-Pierre-aux-Liens du Hérie-la-Viéville ;
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Ployart.

Île-de-France 
 Val-d'Oise 
 Église Saint-Pierre-aux-Liens-et-Saint-Étienne de Brignancourt ;
 Église Saint-Pierre-aux-Liens d'Osny.

Nouvelle-Aquitaine 
 Lot-et-Garonne 
 Église Saint-Pierre-aux-Liens d'Engayrac.
 Deux-Sèvres 
 Église Saint-Pierre-aux-Liens d'Adilly.
Vienne 
eglise Saint-Pierre-aux-Liens de La Trimouille

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Var 
 Église Saint-Pierre-aux-Liens de Six-Fours-les-Plages.

Basilique Saint-Pierre-aux-Liens de Rome.

Église Saint-Pierre-aux-Liens (Daugavpils).

Église Saint-Pierre-aux-Liens de Venray.

Chapelle royale de Saint-Pierre-aux-Liens à Londres

Références

Voir aussi 
 

PierreAuxLiens
~
~AuxLiens